Обросово — название населённых пунктов в России:

 Обросово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Обросово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Обросово — деревня в Молоковском районе Тверской области.